Дзалбај има више значења:

 Дзалбај (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзалбај (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику